Александр Яковлевич Коновалов (; род. 3 сентября 1937) — советский и украинский инженер, писатель.

Биография 
Родился 3 сентября 1937 г. в городе Кемерово. Через два года родители переехали на постоянное место жительства в село Малые Озерки, Базарно-Карабулакского района Саратовской области, где прошли его детские и школьные годы.
Служил в СА на Камчатке. После службы в армии приехал в г. Сосновка, что на Львовщине. Там же, работая на шахте №5 машинистом электровоза, закончил 10 классов вечерней школы. В 1962 г. поступил на первый курс Львовского политехнического института на химфак и в 1967 г., после его окончания, был направлен на работу во «Вниисинж», что в Волгодонске Ростовской области.
Отработав там три года, вернулся во Львов. Пять лет работал в ГСКБ по автобусам, а за тем около тридцати лет на Львовском химическом заводе на разных инженерных должностях. Женат. С супругой Неллей Петровной воспитали троих детей, у каждого из которых свои семьи и по двое детей. Писать начал после того, как ушёл на пенсию в 2003 году.

Изданные книги 
 Космической эрой рожденный, 2005. Художественно-историческая повесть о ЛХЗ
 Тропою судьбы. — Книга первая – Воспоминания, 2007.
 Тропою судьбы. — Книга вторая – Воспоминания, 2007.
 Талисман любви. – Книга первая, роман, 2009 г.
 Талисман любви. – Книга вторая, роман, 2009 г.
 Талисман любви. – Книга третья, роман, 2010 г.

Ссылки 
Официальный сайт Коновалова А.Я.: https://web.archive.org/web/20130530175316/http://konowalow.com.ua/

Выпускники Львовской политехники
Писатели Украины
Писатели СССР